Суворовский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Благовещенском районе Алтайского края России. Административный центр — село Суворовка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1044 человека, в том числе 512 мужчин и 532 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1033 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 посёлок Преградинка,
 село Суворовка,
 посёлок Хорошавка.

Примечания 

Муниципальные образования Благовещенского района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края
Объекты, названные в честь Александра Суворова